Elmer l'éléphant peut désigner :
 Elmer l'éléphant, court-métrage des studios Disney sorti en .

Voir aussi 
 Elmer l'éléphant bariolé, série d'albums pour enfants de David McKee